Hammarsjön (Hammarsjö) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hammarsjön, sjö i Kristianstads kommun,  (16,8 km²)
Hammarsjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (10,5 ha)
Hammarsjön (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (1,18 km²)
Hammarsjön (Traryds socken, Småland), sjö i Markaryds kommun,  (49,8 ha)
Hammarsjön (Ukna socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (11,3 ha)
Hammarsjön (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun,  (12,7 ha)
Lilla Hammarsjö, sjö i Hultsfreds kommun,  (98,4 ha)
Lilla Hammarsjön, sjö i Åtvidabergs kommun,  (14,8 ha)
Stora Hammarsjö, sjö i Hultsfreds kommun,  (1,36 km²)
Stora Hammarsjön, sjö i Åtvidabergs kommun,  (52,9 ha)
Hammarsjön, Västergötland, sjö i Mullsjö kommun, 
Hammarsjön, Östergötland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (30,7 ha)
Hammarsjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (15,4 ha)
Hammarsjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (32,4 ha)
Hammarsjön, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (1,53 km²)
Hammarsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (19,6 ha)
Hammarsjön (Ovikens socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (29,7 ha)
Hammarssjön (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (29,6 ha)
Hammarsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (21 ha)
Hammarsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (6,5 ha)

Se även
Hammarby sjö, Stockholm, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn